Крова́ть может означать:

 Кровать — мебельное изделие, предназначенное для сна при расположении человека лёжа.
 Кровать — возвышение перед высоким заборолом для размещения стрелков, иностранное название — банкет.

См. также 
 Кроватка
 «Под кроватью» — эпизод (1995) телесериала «За гранью возможного»
 «Не заглядывай под кровать» — американский фильм 1999 года
 Bed